Kangaroo (arcade game) – jogo eletrônico de 1982 para o Atari
Ilha Kangaroo
Canguru – nome genérico dado a um mamífero marsupial endêmico da Austrália 

Desambiguação